Wired může být:

 Wired (časopis) – americký časopis
 Wired (album, Jeff Beck) – album hudebníka Jeffa Becka z roku 1976
 Wired (album, Hugh Cornwell) – album hudebníka Hugha Cornwella z roku 1993